Taten bezeichnet:
 Taten, iranischsprachige Einwohner Aserbaidschans und Dagestans; siehe Tat (Volk)
 Taten, alternative Selbstbezeichnung der Bergjuden

Siehe auch:
 Tadten